Санта-Элена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 144 км². Население — 1007 человек (на 2010 год). Расстояние — 78 км до административного центра провинции.

Около современных Санта-Элены и Ла-Каролина 16 июля 1212 года произошла битва при Лас-Навас-де-Толоса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa Elena, Puerta de Andalucía
 Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Elena
 Web oficial de Santa Elena

Муниципалитеты Хаэна